Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1989-1990 è stato il sessantottesimo organizzato in Italia.

Le sedici squadre della massima serie si affrontano in un girone all'italiana in partite di andata e ritorno. Lo scudetto è assegnato alla società che vince i play-off, disputati dalle compagni che si classificano tra il primo e il decimo posto, più le due vincitrici della Serie A2. A retrocedere sono tre squadre, le ultime due dell'A1 e una terza decisa ai play-out tra l'undicesima, la dodicesima, la tredicesima e la quattordicesima di A1 e la terza di Serie A2.

Vince il titolo la Scavolini Pesaro, alla seconda affermazione in tre anni, che supera l'A. Ranger Varese in finale dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Play-off

Play-out

Partecipano ai play-out Benetton Treviso, Arimo Bologna, Paini Napoli e Neutroroberts Firenze. Si giocheranno la permanenza in serie A1 insieme a 8 squadre di A2 (classificate dal 3º al 10º posto). Sono previsti due gironi (verde e giallo) all'italiana con partite di andata e ritorno. Le prime due classificate di ogni girone sono ammesse al campionato di serie A1 1990-1991.

Verdetti
 Campione d'Italia:  Scavolini Pesaro
Formazione: Paolo Boesso, Alessandro Boni, Paolo Calbini, Cristiano Cocco, Marco Cognolato, Darwin Cook, Ario Costa, Darren Daye, Andrea Gracis, Walter Magnifico, Matteo Panichi, Federico Pieri, Giulio Rossi, Kelvin Upshaw, Michele Verderame, Domenico Zampolini. Allenatore: Sergio Scariolo.
 Retrocessioni in Serie A2: Arimo Bologna, Panapesca Montecatini e Irge Desio.

Voci correlate 
Coppa Italia di pallacanestro maschile 1990

Collegamenti esterni
 
 
 

Pallacanestro nel 1989
Pallacanestro nel 1990
1990